Богуславец — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Богуславец — название деревни Гречихино в Хойникском районе Гомельской области до 1977 года.

Россия 
 Богуславец — село в Красноармейском районе Приморского края.

Украина 
 Богуславец — село в Золотоношском районе Черкасской области.